, ISM - Instytut Zarządzania Podażą
 
 ISM Manufacturing Index - wskaźnik ISM dla przemysłu, wskaźnik obrazujący aktywność w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych, odpowiednik europejskiego PMI, publikowany przez amerykański Institute for Supply Management. Wartość wskaźnika powyżej 50 oznacza rozwój gospodarczy, natomiast wartość poniżej 50 oznacza recesję.
 Pasmo ISM

Przypisy